Дальневосточная государственная академия физической культуры — высшее учебное заведение в Хабаровске.

История 
В 1960-е годы решался вопрос, в каком городе быть первому спортивному ВУЗу на Дальнем Востоке. Кандидатами были Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Решающим аргументом стало наличие в Хабаровске стадиона им. Ленина, вблизи которого и началось строительство.

Постановлением Совета министров СССР от 21 апреля 1967 года был открыт Хабаровский государственный институт физической культуры.

Факультеты 
 тренерский
 педагогический
 физкультурно-оздоровительный
 факультет заочного обучения
 факультет повышения квалификации и переподготовки кадров.

Ректоры 
 Алексей Фролов (1967—1968)
 Евгений Гецольд (1968—1976)
 Юрий Васильев (1976—1979)
 Юрий Зятьковский (1979—1991)
 Витольд Лепешев (1991—2002)
 Валерий Каргаполов (2002—2009)
 Виктор Бирюков (2009—2011)
 Сергей Галицын (с 2011)

Известные студенты и выпускники 
 Аксенов Александр — многократный чемпион мира по борьбе самбо
 Блихарский А. — самбо
 Бондаренко Владимир — чемпион мира и Европы по силовому троеборью
 Бурлаков Юрий — чемпион мира 1982 (лыжные гонки)
 Довгаль Юрий — чемпион Европы и мира по пулевой стрельбе
 Зангиев Дзантемир — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе (1980), двукратный чемпион РСФСР (1966, 1969), почётный мастер спорта СССР
 Капура Алексей — серебряный призёр Паралимпийских игр в плавании
 Конева Екатерина — чемпионка Всемирной Универсиады по лёгкой атлетике
 Лазутина (Птицына) Лариса — многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам, Герой Российской Федерации.
 Лебединский Андрей — чемпион мира, Европы и Паралимпийских игр по пулевой стрельбе
 Марковский Владимир — чемпион мира и Европы по силовому троеборью
 Полпудников А. — смешанные единоборства
 Ирина Руслякова — бадминтон
 Савельев Сергей — олимпийский чемпион (лыжные гонки)
 Савченко Т. — волейбол
 Строчков А. — биатлон
 Файзулин Виктор — обладатель Кубка УЕФА по футболу, заслуженный мастер спорта
 Чепалова Юлия — олимпийская чемпионка (лыжные гонки)
 Шепелев Р. — силовое троеборье
Оюн Валерий - Заслуженный тренер РСФСР, Мастер спорта по вольной борьбе

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дальневосточной государственной академии физической культуры
 Дальневосточная государственная академия физической культуры на сайте «Высшие учебные заведения стран СНГ»
 ФГОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры» на сайте «Информационно-образовательный портал Хабаровского края»
 Дальневосточная государственная академия физической культуры

Высшие учебные заведения физической культуры и спорта России

Дальневосточная государственная академия физической культуры
Появились в 1967 году в России
1967 год в Хабаровском крае